«Генера́л Сан-Марти́н» — аргентинский дизель-электрический ледокол. Назван в честь Хосе де Сан-Мартина.

История строительства и службы 
Построен в 1954 году в Германии по заказу Аргентины. Ледокол имел два кормовых винта. Первым капитаном корабля был капитан-де-фрагата Луис Тристан де Вильялобос.
В зимний период выполнял работу по проводке судов в Антарктике.

Интересные факты 
Ледокол «Генерал Сан-Мартин» изображён на почтовых марках Аргентины

См. также 
 «Альмиранте Ирисар»
 «Байя-Параисо»
 «Пуэрто-Десеадо»
 «Ушуайа»

Примечания

Ссылки 

 «Генерал Сан-Мартин» на сайте HistarMar
 
 
 

Ледоколы Аргентины
Появились в 1954 году в Германии
Вспомогательные корабли и суда ВМС Аргентины
Научно-исследовательские суда Аргентины
Теплоходы